Orisha  – divinità della mitologia africana
 Orixa  – genere di piante della famiglia delle Rutaceae